Артиллерия:

 Артиллерия — род войск, основным вооружением которого являются артиллерийские орудия.
 Артиллерия — жанр компьютерных стратегических игр, в которых основной упор делается на расчёт траектории полета снаряда.

См. также